Тальерес (Talleres):
 «Тальерес» () — аргентинский футбольный клуб из города Кордова.
  () — аргентинский футбольный клуб из города Сьюдад-Перико, провинция Жужуй.
 «Тальерес» () — аргентинский футбольный клуб из города Ремедиос-де-Эскалада, партидо Ланус, Большой Буэнос-Айрес.
  — станция Монтеррейского метрополитена.